Cervaria alsatica är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean François Aimée Gottlieb Philippe Gaudin. Cervaria alsatica ingår i släktet Cervaria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
alsatica